Серге́й Васильевич Петро́в:
 Петров, Сергей Васильевич (1923—1998) — советский военнослужащий, заслуженный лётчик-испытатель СССР, полковник.
 Петров, Сергей Васильевич (митрополит Сергий; 1924—1990) — митрополит Херсонский и Одесский.
 Петров, Сергей Васильевич (род. 1967) — российский военный, Герой России. Примечания